Kratica RMS lahko pomeni:
 Richard Matthew Stallman (roj.  1953) - ameriški programer, ustanovitelj projekta GNU in aktiven zagovornik prostega programja
 Royal Mail Ship - oznaka oceanskih potniških ladij, ki poleg potnikov prevažajo pošto npr. RMS Titanic